Ирты́ш — многозначный термин. Может означать:

Реки 
 Иртыш — река в Казахстане и России, приток Оби.
 Иртыш — река в России, бассейн Амура.
 Иртыш — река в России, бассейн Енисея.
 Иртыш — ручей в России, приток Волги в Твери

Населённые пункты 
 Иртыш — село в Черлакском районе Омской области России.
 Иртыш — посёлок в Вагайском районе Тюменской области России.

Спорт 
 «Иртыш» — женский баскетбольный клуб из Павлодара (Казахстан).
 «Иртыш» — мужской баскетбольный клуб из Павлодара (Казахстан).
 «Иртыш» — футбольный клуб из Омска (Россия).
 «Иртыш» — футбольный клуб из Павлодара (Казахстан).
 «Иртыш» — советский футбольный клуб из посёлка Глубокое (Восточно-Казахстанская область).
 «Иртыш» — прежнее название футбольного клуба «Тобол» из Тобольска (Россия).
 «Иртыш» — хоккейный клуб из Павлодара (Казахстан).
 «Иртыш» — прежнее (до 2000 года) название Спортивно-концертного комплекса имени В. Н. Блинова в Омске.

Корабли и суда 
 «Иртыш» — бот, работавший на озере Байкал в 1839—1844 годах.
 «Иртыш» — деревянное трёхмачтовое парусное военное транспортное судно выкупленное для Охотской флотилии.
 «Иртыш» — транспорт, в 1904 году в составе судов 2-ой Тихоокеанской эскадры участвовал в Цусимском сражении.
 «Иртыш» — минный (сетевой) заградитель Северного флота во время Первой мировой войны, переделанный из теплохода.
 «Иртыш» — вооружённый пароход Байкальской военной флотилии. Бывший озёрный пароход Главода. В апреле 1921 года мобилизован, вооружен и включён в состав флотилии. Участвовал в ликвидации банд на реке Енисей. В октябре 1921 года разоружён и возвращен владельцу.
 «Иртыш» — плавбаза Морских сил Балтийского моря, действовала в 1930—1934 годах.
 «Иртыш» — госпитальное судно проекта 320 «Енисей» в составе КТОФ ВМФ РФ.

Другое 
 «Иртыш» — разрабатываемая в России ракета-носитель среднего класса, ранее известная как «Союз-5».
 «Иртыш» — скорый фирменный поезд № 047/048 сообщения Омск — Москва.
 «Иртыш» — скорый фирменный поезд № 087/088 сообщения Омск — Новосибирск.
 «Иртыш» — омская телерадиокомпания, филиал ВГТРК.
 «Иртыш» — автомобильная дорога Р-254 федерального значения Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.

См. также 
 Иртыш (газета)
 Иртышск — в прошлом город, ныне село в Павлодарской области Казахстана, административный центр Иртышского района
 «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» — литературный журнал, издававшийся в Тобольске в конце XVIII века, первый журнал Сибири

Примечания